Кампо Сан Карлос има више значења:

 Кампо Сан Карлос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Кампо Сан Карлос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику